Рио Педрегал има више значења:

 Рио Педрегал (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Рио Педрегал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику